Podgrad (gmina Gornja Radgona)
 Podgrad (gmina Ilirska Bistrica)
 Podgrad (gmina Lublana)
 Podgrad (gmina Novo Mesto)
 Podgrad (gmina Šentjur)